Dov'è – singolo de Le Vibrazioni
 Dov'è – applicazione presente nei sistemi operativi macOS, iPadOS e iOS

Pagine correlate 

 Dove